

Населені пункти та їхні частини
 Стара Жека — село в гміні Ґрембоцице Польковицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Стара Жека — село в гміні Осе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Стара Жека — частина міста Ополе-Любельське в Опольському повіті Люблінського воєводства
 Стара Жека — осада в гміні Осе Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки